

Източници 

Метрополни региони